Vader (Washington) — cidade dos Estados Unidos
Vader (banda) — banda da Polônia
Darth Vader — personagem de Star Wars
Big Van Vader — lutador de wrestling profissional dos Estados Unidos

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos